

Toponyme 

 Seurre, commune française du département de la Côte-d'Or.

Voir aussi 

 Labergement-lès-Seurre, commune française du département de la Côte-d'Or,
 Montagny-lès-Seurre, commune française du département de la Côte-d'Or,
 Mont-lès-Seurre, commune française du département de Saône-et-Loire.

 Canton de Seurre.

Patronyme 

 Bernard Seurre, dit Seurre aîné, sculpteur français (1795 - 1867),
 Charles Émile Seurre, dit Seurre jeune, sculpteur français, frère du précédent (1798 - 1858).